

Patronyme 

 Johannes Joseph Destrée (1827-1888), peintre néerlandais ;
 Jules Destrée (1863-1936), homme politique et écrivain belge ;
 Bruno Destrée (1867-1919), son frère, poète, critique d'art et bénédictin belge.

Toponyme 

 Rue Jules Destrée, voie belge de Bruxelles ;
 Institut Jules Destrée (1938-), organisation non-gouvernementale wallonne ;
 Athénée royal Jules Destrée (1961-), établissement scolaire belge de Marcinelle.